

Osoby 
 Batory (dynastia)
 Andrzej Batory
 Aleksander Batory
 Baltazar Batory
 Elżbieta Batory
 Gabriel Batory
 Jan Batory
 Józef Batory
 Krzysztof Batory
 Stefan Batory – król Polski
 Stefan Batory (wojewoda siedmiogrodzki)
 Zygmunt Batory

Statki 
 MS Batory
 TSS Stefan Batory
 Stefan Batory (1920)
 ORP Batory

Chorzów 
 Chorzów Batory – dzielnica Chorzowa
 Chorzów Batory – stacja kolejowa w Chorzowie

Inne 
 Bathory – szwedzki zespół muzyczny
 Centrum Handlowe Batory